Druhny w obrzędzie weselnym, oraz podczas ślubu
 Filmy
 Druhny (film 2011) − amerykański film komediowy w reżyserii Paula Feiga
 Druhny (film 1989) − amerykański film tragikomiczny w reżyserii Lily Garrett